TRIMAX TR-2012HD PVR — Перший цифровий ефірній ресивер з функціями PVR.

Функції PVR- це можливість користувачись пристроєм як цифровим відеомагнітофоном. До PVR функцій входить:

• запис телепрограм;

• запис програм за таймером;

• відкладений перегляд (TimeShift). 

Тривалість запису з TimeShift може змінюватися користувачем. Прискорений і уповільнений перегляд записаних програм з варіацієй швидкості.

Приймач TRIMAX TR-2012HD PVR, як і попередня модель TRIMAX TR-2012HD розроблений і оптімізованій для Національного Цифрового Телебачення України у форматі Т2, працює з системою кодування Irdeto Cloacked CA.

Trimax TR-2012HD PVR може приймати канали стандартної (SD) та високої (HD) роздільної здатності, за наявності їх в мережі оператора.
Унікальність приймача в тому, що на ринку сучасних пристроїв не існує аналогів в своєму класі. Trimax TR-2012HD PVR, також можна використовувати як медіа-центр, він може відтворювати (HD) відео файли високого дозволу зі звуком Dolby Digital, програвати музику і фотографії.
 
Як пристрій для запису та відтворення тепер можна використовувати зовнішній жорсткий диск (HDD), USB-порт приймача додатково можна вікористовути для зчитування інформації (фото, відео, музика) з мобільніх електронних прістроїв, в тому числі під управлінням ОС Android.
Trimax TR-2012HD PVR вироблений компанією «Trimax Technology Co» (КНР) яка відома на ринку електроніки виробництвом сучасних сет-топ-боксів (телевізійна приставка) та вимірювальної електроніки.

Технічні характеристики приймача TRIMAX TR-2012HD PVR 

Підтримка систем умовного доступу: Irdeto Cloaked CA
 
Інтерфейс карти умовного доступу: 1 слот, відповідно до ISO 7816 

 Підтримка повідомлень систем умовного доступу: відповідно до специфікацій Irdeto CAS messaging 
 
 Підтримка символів кирилиці: відповідно до ISO / IEC 8859-5 
 
 Підключення носіїв інформації: через USB порт 
 
Оновлення ПО через ефір: відповідно до специфікацій Irdeto CA 
 
 Тип демодулятора: ефірний DVB-T2, згідно зі специфікаціями EN 302 755 

Робочий діапазон частот: 
МХ :174-230МГц з частотною смугою каналу 7 МГц
ДМХ :470-862МГц з частотною смугою каналу 8 МГц 

Вхідний роз'єм: 1 x IEC 169-2, гніздо, 75 Ом
 
Вихідний роз'єм (петлевий вихід): 1 x IEC 169-2, штекер, 75 Ом
 
Живлення антени: 5 В ± 0.2 В, до 50 мА 
 
Мінімальне значення потужності на вході приймача: 
 
Для смуги 7МГц: -99 дБм + C / N (згідно зі стандартом) 
 
Для смуги 8МГц: -98,9 дБм + C / N (згідно зі стандартом)

Максимальне значення потужності на вході приймача: - 5 дБм 
 
 Довжина FFT пакетів: 1K, 2K, 4K, 8K, 8КЕ, 16K, 16КЕ, 32K, 32КЕ 
 
 Типи модуляції: QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM 
 
 Захисний інтервал: 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4 
 
Коефіцієнти корекції помилок: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 
 
Пілоти: PP1, PP2, PP3, PP4, PP5, PP6, PP7, PP8 
 
Профілі відеопотоку: 
 
MPEG-2 MP @ ML 
 
MPEG-4 AVC MP / HP @ L3 

 MPEG-4 AVC HP @ L4 
 
 Швидкість потоку: 0.5 ... 15 Мбіт / сек 
 
Формат відеопотоку: CBR, VBR 
 
Роздільна здатність відео стандартної чіткості (SD): 720×576, 704×576, 544×576, 352×576, 352×288 
 
 Роздільна здатність відео високої чіткості (HD): 1920×1080, 1440×1080, 1280×1080, 1280×720 
 
Формат кадру: 4:3 та 16:9 
 
 Аудіокодеки: MPEG-1 Layer II, MPEG-4 AAC LC, MPEG-4 HE-AACv1 
 
Частота дискретизації звуку: 32, 44.1 і 48 кГц
 Швидкість потоку звуку: 32 ... 384 кбіт / сек 
 Аудіо режими: моно, стерео, об'єднаної стерео 
 
Живлення приймача: від мережі 110-240В/50Гц через адаптер живлення 12В/1А 

 Енергоспоживання: в робочому режимі: до 10 Вт 
 
 В режимі очікування: до 1 Вт

Програмне забезпечення
v1.0.12    21.02.2013

Посилання 

 Цифровий ефірний приймач TRIMAX TR-2012HD PVR
 Посібник коростувача TRIMAX TR-2012HD PVR
 Цифрове ефірне телебачення України
 Trimax TR-2012HD. Відеоогляд комплекту і підключення ресивера. 
 Trimax TR-2012HD PVR. Відеоогляд приймача.

Див. також 

 Телебачення високої роздільної здатності
 Відеокодек
 Цифрове радіо
 Телевізійна приставка (, STB)

 DVB
 DVB-T
 DVB-T2
 DVB-H

Телебачення
Цифрове телебачення